Durante la sua carriera ha fatto parte del gruppo di artisti Warburghiana e ha collaborato alla rivista Third Text. Le sue opere sono state esposte alla Documenta IX nel 1992, alla XLVIII Esposizione internazionale d'arte di Venezia nel 1999, XLIX Esposizione internazionale d'arte di Venezia nel 2001 e alla LI Esposizione internazionale d'arte di Venezia nel 2005. Nel 2019 è stato premiato con il Leone d'oro alla carriera alla Biennale di Venezia.

Riconoscimenti 
 2003: Premio Peill della Fondazione Günther Peill
2016: Goslarer Kaiserring
2019: Leone d'oro alla carriera alla 58ª Biennale di Venezia

Note

Bibliografia 
 Ellegood, Anne, ed. (2017). Jimmie Durham: At the Center of the World. Munich: Prestel. ISBN 978-3-7913-5568-9.
 Johansen, Bruce Elliott (2013). Encyclopedia of the American Indian Movement. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO. ISBN 978-1-4408-0317-8.
 Tóth, György Ferenc (2016). From Wounded Knee to Checkpoint Charlie: The Alliance for Sovereignty. Albany, NY: SUNY Press. ISBN 978-1-4384-6121-2.
 Mulvey, Laura; Durham, Jimmie; Snauwaert, Dirk; Durant, Mark Alice; Hill, eds. (1995). Jimmie Durham. London: Phaidon. ISBN 978-0-7148-3348-4.
 Brett, Guy; De Baere, Bart; Durham, Jimmie; Kreuger, Anders; Hill, Richard William, eds. (2012). Jimmie Durham: A Matter of Life and Death and Singing. JRP Ringier. ISBN 978-3037642894.
 Ellegood, Anne, ed. (2017). Jimmie Durham: At the Center of the World. Munich: Prestel. ISBN 978-3-7913-5568-9.

Altri progetti

Collegamenti esterni